El Torneig de Lió 2022, oficialment conegut com a Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes Lyon 2022, és una competició tennística professional que es juga sobre terra batuda i està inclosa en les sèries 250 de l'ATP. La cinquena edició del torneig es va celebrar entre el 14 i el 21 de maig de 2022 al Parc de la Tête d'Or de Lió, França.

El tennista britànic Cameron Norrie va guanyar el segon títol de la temporada.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2022
ATP Tour 2022